Mario Esteban Bergara – politico ed economista uruguaiano
 Mario Ludovico Bergara – calciatore uruguaiano